«Амье́н» (, ) — французский футбольный клуб из одноимённого города, в настоящий момент выступает в Лиге 2, втором дивизионе в системе футбольных лиг Франции. Клуб был основан в 1901 году, домашние матчи проводит на стадионе «Стад де ла Ликон», вмещающем более 12 тысяч зрителей.

История

Достижения 
Кубок Франции
 Финалист: 2001

Текущий состав

Известные игроки и воспитанники 

  Рафик Саифи
  Реда Джонсон
  Данило Авелар
  Натан
  Гаэль Какута
  Юссуф Мулумбу
  Ласина Траоре
  Мусса Марега
  Бакай Траоре
  Эрик Питерс
  Иссиар Диа
  Мусса Конате
  Серж Гакпе
  Фахид Бен Хальфалла
  Фабрис Абриэль
  Матьё Бодмер
  Тибо Жиресс
  Танги Ндомбеле
  Стивен Н’Зонзи
  Фабрис Фиорес

Известные тренеры 

  Андре Гриллон
  Клод Ле Руа
  Жюль Лимбек

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Франции